Navelstreng, een extern orgaan waardoor een foetus in de baarmoeder van de moeder verbonden is met de placenta
Umbilicus (geslacht), een plantengeslacht van succulenten uit de Vetplantenfamilie